An Tulach kan syfta på följande platser:

Irland 

 Tullow, Leinster, County Carlow, 
 Tulla (ort), Munster, An Clár,